2 miejscowości w Polsce:
 Stare Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Stare Grądy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec